Uddsjön kan syfta på:
Uddsjön (Muskö socken, Södermanland), sjö i Haninge kommun,  (6,54 ha)
Uddsjön (Vårdinge socken, Södermanland), sjö i Södertälje kommun,  (0,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn